Виктор Савельев: Савельев, Виктор Алексеевич (род. 1963) — председатель правительства Удмуртской республики.
 Савельев, Виктор Васильевич (1911-?) — сотрудник советских органов госбезопасности.
 Савельев, Виктор Григорьевич (род. 1948) — советский и российский тренер по конькобежному спорту.
 Савельев, Виктор Захарьевич (1875—1943) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Савельев, Виктор Константинович (1810—1882) — российский археолог и нумизмат.
 Савельев, Виктор Сергеевич (1928—2013) — российский хирург, академик РАН.